Шумшеваши — название нескольких населённых пунктов:
 Шумшеваши — село в Аликовском районе Чувашии.
 Шумшеваши — деревня в Красночетайском районе Чувашии.